Spartak může být:

 automobil

 Škoda 440, lidově Spartak

 fotbalové kluby

 Spartak Hradec Králové, nyní FC Hradec Králové
 Spartak Karlín Dukla, později SK Čechie Karlín – zaniklý
 Spartak Praha Stalingrad, nyní Bohemians Praha 1905
 Spartak Vihorlat Snina
 DSO Spartak Meopta Košíře, nyní FK Sparta Košíře
 DSO Spartak Praha Motorlet, nyní SK Motorlet Praha
 FC Spartak Jerevan – zaniklý
 FC Spartak Rychnov nad Kněžnou
 FC Spartak Trnava
 FK Spartak MAS Sezimovo Ústí – zaniklý
 FK Spartak Moskva
 FK Spartak Semej
 FK Spartak Tambov – zaniklý
 PFK Spartak Nalčik
 SK Spartak Hulín
 TJ Spartak 1. brněnská, nyní FC Sparta Brno
 TJ Spartak BS Vlašim, nyní FC Graffin Vlašim
 TJ Spartak Čelákovice
 TJ Spartak ČKD Blansko – zaniklý
 TJ Spartak Holoubkov, nyní TJ Holoubkov
 TJ Spartak Košice, později 1. FC Košice – zaniklý
 TJ Spartak KPS Brno, později HC Brno – zaniklý
 TJ Spartak KPS Brno, později FC LeRK Brno – zaniklý
 TJ Spartak LZ Plzeň, nyní FC Viktoria Plzeň
 TJ Spartak Mladá Boleslav AZNP, nyní FK Mladá Boleslav
 TJ Spartak Myjava
 TJ Spartak Praha Sokolovo, nyní AC Sparta Praha
 TJ Spartak Valašské Klobouky
 TJ Spartak VHJ PS Ústí nad Labem, nyní FK Ústí nad Labem
 TJ Spartak Vsetín, nyní FC Vsetín
 TJ Spartak ZJŠ Brno, nyní FC Zbrojovka Brno

 hokejové kluby

 Spartak BEZ Bratislava, nyní HK Ružinov 99 Bratislava
 Spartak Dubnica nad Váhom, nyní MHK Dubnica nad Váhom
 Spartak Omsk, nyní Avangard Omsk
 Spartak Plzeň LZ, nyní HC Škoda Plzeň
 Spartak Sofia
 HC Spartak Choceň
 HC Spartak Moskva
 HC Spartak Pelhřimov, nyní HC Lední Medvědi Pelhřimov
 HC Spartak Polička
 HC Spartak Uherský Brod
 HC Spartak Velká Bíteš
 OLH Spartak Soběslav
 TJ Spartak Kablo Topoľčany, nyní HC Topoľčany
 TJ Spartak Nové Město nad Metují
 TJ Spartak Praha Sokolovo, nyní HC Sparta Praha
 TJ Spartak Příbram
 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem – zaniklý
 TJ Spartak Sedlec
 TJ Spartak Tatra Kolín, nyní SC Kolín
 TJ Spartak Vlašim, nyní HC Rytíři Vlašim
 TJ Spartak Žebrák
 ZJS Zbrojovka Spartak Brno – zaniklý

 basketbalové kluby

 Spartak Praha Sokolovo, nyní BC Sparta Praha
 WBC Spartak Moskva

 florbalové kluby

 Spartak Pelhřimov

 atletické kluby

 Spartak Praha 4

 objekty

 Spartak (stanice metra v Moskvě) – stanice moskevského metra pojmenovaná podle blízkého stadionu Spartaku Moskva
 Spartak (koupaliště) – koupaliště v Užhorodě.

Související články 

 Spartakus (rozcestník)
 Spartakiáda